Studánka kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Studánka (okres Tachov)
 Anenská Studánka
 Karlova Studánka